Хісела Дулко була чинною чемпіонкою, але не стала захищати свій титул, натомість взявши участь у турнірі Porsche Tennis Grand Prix, який відбувся того самого тижня.

Анабель Медіна Гаррігес виграла титул, у фіналі перемігши Катерину Макарову з рахунком 6–0, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= К Макарова
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= IР Олару
| RD1-score02-1=65
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Морігамі
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= ФЗ Ель-Алламі
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=r

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= П Цетковська
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06=LL
| RD1-team06=

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, одиночний розряд
2009